Felzman ist der Familienname folgender Personen:

 Oskar Borissowitsch Felzman (1921–2013), russischer Komponist
 Wladimir Oskarowitsch Felzman (* 1952), russisch-amerikanischer klassischer Pianist, siehe Vladimir Feltsman